SFR peut désigner :
 SFR (historiquement Société française du radiotéléphone), un opérateur de télécommunications ainsi que ses services associés comme SFR TV, SFR Presse ou SFR Play VOD illimitée ;
 La Société française de radiologie, une association en radiographie ;
 La Société française radio-électrique, une entreprise d'électronique qui fusionne avec la Compagnie générale de télégraphie sans fil en 1957 ;
 La Société française de rhumatologie, une association en rhumatologie ;
 Un système de fixation par rail, dispositif mécanique permettant l'installation d'accessoires sur une arme à feu. ;
 Une structure fédérative de recherche, une structure universitaire composée d'unités de recherche réunies autour d'une thématique scientifique commune ;
 Un sans foyer régulier, cas de sans-abri.